Die Sportmaster Tennis Championships of Maui 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Januar 2017 in Lāhainā stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 88 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 97 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 63 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Lāhainā
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien